Аналоговое устройство, аналоговая аппаратура — аппаратура, предназначенная для работы с аналоговыми сигналами.

Аналоговые электронные устройства (АЭУ) — это устройства усиления и обработки Аналоговых электрических сигналов, выполненные на основе электронных приборов.

Аналоговый сигнал представляет собой непрерывную функцию, с неограниченным числом значений в различные моменты времени. Наиболее часто встречающимся аналоговым сигналом являются звуки нашей речи, которые на осциллограммах имеют различные, причудливые формы. Аналоговые сигналы изменяются по тому же закону, что и описываемые им физические процессы.

Группы аналоговых электронных устройств 
Следует выделить две большие группы, по которым можно классифицировать аналоговые электронные устройства:
усилители — это устройства, которые за счёт энергии источника питания формируют новый сигнал, являющийся по форме более или менее точной копией заданного, но превосходит его по току, напряжению или по мощности.
устройства на основе усилителей — в основном преобразователи электрических сигналов и сопротивлений.
Преобразователи электрических сигналов (активные устройства аналоговой обработки сигналов) — выполняются на базе усилителей, либо путём непосредственного применения последних со специальными цепями обратных связей, либо путём некоторого их видоизменения. Сюда относят устройства суммирования, вычитания, логарифмирования, антилогарифмирования, фильтрации, детектирования, перемножения, деления, сравнения и др. Преобразователи сопротивлений — выполняются на основе усилителей с обратными связями. Они могут преобразовывать величину, тип, характер сопротивления. Используют их в некоторых устройствах обработки сигналов. Особый класс составляют всевозможные  генераторы и связанные с ними устройства.

Виды аналоговых операций 
 Аналоговый мастеринг

Виды аналоговых устройств 
 Аналоговый компьютер
 Аналоговый стик
 Аналоговый фильтр
 Аналоговая видеокамера
 Плёночный фотоаппарат

Примечания

См. также 
 Цифровые технологии
 Цифровая обработка сигналов
 Аналого-цифровой преобразователь
 Цифро-аналоговый преобразователь

Электроника
Обработка сигналов